Castañeda steht für:

 Castañeda (Galicien), Ort am Jakobsweg in Spanien
 Castañeda (Kantabrien), Gemeinde in Kantabrien, Spanien
 Kloster San Martin de Castañeda, ehemalige Zisterzienserabtei in Kastilien-León, Spanien

Castañeda ist der Familienname folgender Personen:
 Cristián Castañeda (* 1968), chilenischer Fußballspieler
 David Castañeda (* 1989), mexikanisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Edmar Castañeda (* 1978), kolumbianischer Jazzmusiker
 Felipe Castañeda, mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Frank Castañeda (* 1994), kolumbianischer Fußballspieler
 Gabriel Castañeda (* 1979), österreichischer Drehbuchautor, Kabarettist und Moderator
 Guadalupe Castañeda (* 1965), mexikanischer Fußballspieler
 Hector-Neri Castañeda (1924–1991), guatemaltekischer Philosoph
 Jaime Castañeda (* 1986), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jhon Castañeda (* 1992), kolumbianischer Leichtathlet
 Jorge Castañeda (* 1953), mexikanischer Politiker und Publizist
 Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa (1921–1997), mexikanischer Politiker und Außenminister
 Jorge Ubico Castañeda (1878–1946), Präsident und Diktator Guatemalas
 José Artemio Castañeda († 2013), kubanischer Komponist und Musiker
 José Eduardo Sancho Castañeda (* 1947), salvadorianischer Politiker
 José de la Soledad Torres y Castañeda (1918–1967), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Obregón
 Julio Castañeda (* 1985), argentinischer Biathlet
 Leopoldo Castañeda (* 1970), mexikanischer Fußballspieler
 Luis Castañeda Lossio (1945–2022), peruanischer Politiker
 Marcelino Castañeda, mexikanischer Botaniker
 Martín Castañeda (* 1963), mexikanischer Fußballspieler
 Raúl Castañeda (1982–2017), mexikanischer Boxer
 Santiago Martínez-Caro de la Concha-Castañeda (* 1957), spanischer Diplomat
 Sebastián de Castañeda (um 1505–vor 1570), mercedarischer Konventsgründer
 Thom Castañeda (* 1982), österreichischer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Castaneda